Сезон НБА 1966/1967 — стал 21-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Филадельфия-76». В финале «Севенти Сиксерс» победили в шести играх команду «Сан-Франциско Уорриорз».

На драфте НБА 1966 года под первым номером клубом «Нью-Йорк Никс» был выбран лёгкий форвард Кэззи Расселл из Мичиганского университета. Под 2-м номером на том драфте был выбран Дэйв Бинг, под 4-м — Лу Хадсон, а под 7-м — Джерри Чемберс.

В этом сезоне в ассоциации дебютировала команда «Чикаго Буллз». С этого сезона количество команд, которые выходили в плей-офф турнира, увеличилось с шести до восьми. С этого года в регулярном чемпионате каждая из команд стала проводить по 81-му матчу, вместо 80-ти в прошлом.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Уилт Чемберлен, Филадельфия-76
 Новичок года НБА: Дэйв Бинг, Детройт Пистонс
 Тренер года: Джонни Керр, Чикаго Буллз

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Рик Бэрри
 Ф Элджин Бэйлор
 Ц Уилт Чемберлен
 З Джерри Уэст
 З Оскар Робертсон

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Уиллис Рид
 Ф Джерри Лукас
 Ц Билл Расселл
 З Хэл Грир
 З Сэм Джонс

 Сборная новичков НБА
 Лу Хадсон
 Джек Марин
 Эрвин Мюллер
 Кэззи Расселл
 Дэйв Бинг

Ссылки 
 1966-67 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1966/1967